E401 – strada europea
 E.401 – locomotiva elettrica delle Ferrovie dello Stato Italiane